Пельо може да се отнася за:

 Пельо (), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Комо
 Пельо (), село и община в Италия, административен регион Марке, провинция Пезаро и Урбино